Inter-nacionalna liga 2013/14 je druga sezona Inter-nacionalne lige, v kateri so nastopali štiri klubi iz Avstrije, šest iz Slovenije in pet iz Italije. Prvi naslov prvaka je osvojil klub Neumarkt-Egna, ki je v finalu premagal EHC Bregenzerwald.

Sodelujoči klubi

Redni del

Prvi krog

Drugi krog

Skupina Master

Skupina A

Skupina B

Kvalifikacije za končnico

Končnica

Viri 
 Redni del
 Končnica

2013
2013 v športu
2014 v športu